Highland
 Amerikai Egyesült Államok
Highland (Arkansas)
Highland (Denver, Colorado), egykori kisváros, most Denver része
Highland (Illinois)
Highland (Lake megye, Indiana)
Highland (Vanderburgh megye, Indiana)
Highland (Vermillion megye, Indiana)
Highland (Washington megye, Indiana)
Highland (Iowa)
Highland (Kalifornia)
Highland, Kalifornia, Highland Springs, (Lake megye) egykori neve
Highland (Kansas)
Highland (Maryland)
Highland (Fillmore megye, Minnesota)
Highland (Lake megye, Minnesota)
Highland (Wright megye, Minnesota)
Highland Township, Wabasha megye, Minnesota
Highland (Missouri)
Highland (Sullivan megye, New York)
Highland (Ulster megye, New York)
Highland (Ohio)
Highland (Utah)
Highland (Simeon, Virginia)
Highland (Washington)
Highland (Douglas megye, Wisconsin)
Highland (Iowa megye, Wisconsin)
Highland (Wisconsin)

Egyéb
Highland whiskyrégió
Highland (együttes)
Highlands
 Amerikai Egyesült Államok
Highlands (Észak-Karolina)
Highlands (Lexington)
Highlands (Holyoke, Massachusetts)
Highlands (New Jersey)
Highlands (New York)
Highlands (Texas)
East Renton Highlands, Washington